

Codici 
 tbo – codice ISO 639-3 della lingua tawala

Editoria 
 TBO – giornale spagnolo di fumetti

Sigle 
TBO – abbreviazione della sigla in lingua inglese Time Between Overhaul, che identifica l'intervallo di tempo che intercorre per una revisione programmata di un'apparecchiatura meccanica; in aviazione si riferisce specificatamente a quella dei motori aeronautici e viene anche citata anche come TBOH.